Scurria steht für:
 Scurria Gray, 1847, eine Schneckengattung in der Familie Lottiidae, siehe Scurria (Gattung)
 Amy Scurria (* 1973), US-amerikanische Komponistin
 Marco Scurria (* 1967), italienischer Politiker